André Beaudin – pittore e scultore francese
 Jean Beaudin – regista, sceneggiatore e montatore canadese
 Norm Beaudin – ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese